L'Énigme de Samson est un passage de l'Ancien Testament qui figure dans le Livre des Juges. Il aborde le sujet de la transformation intérieure grâce aux Écritures telles que la Bible et leurs mises en pratique.

Texte 

Livre des Juges, chapitre 14, versets 4 à 20:

Références 
 

Ancien Testament